Argentyna:
 Santa Rosa de Toay – miejscowość, stolica prowincji La Pampa

Brazylia:
 Santa Rosa – miejscowość w stanie Rio Grande do Sul
 Santa Rosa de Lima – miejscowość w stanie Sergipe
 Santa Rosa de Lima – miejscowość w stanie Santa Catarina

Ekwador:
 Santa Rosa – miasto w prowincji El Oro
 Santa Rosa – kanton w prowincji El Oro

Filipiny:
 Santa Rosa – miasto na Filipinach w prowincji Laguna (region Calabarzon)
 Santa Rosa – miasto na Filipinach w prowincji Nueva Ecija (region Central Luzon)

Gwatemala:
 Santa Rosa – departament Gwatemali

Hiszpania:
 Santa Rosa dels Pins – miejscowość w Katalonii

Kolumbia:
 Santa Rosa – miasto w departamencie Bolívar
 Santa Rosa – miasto w departamencie Cauca

Salwador:
 Santa Rosa de Lima – miejscowość w departamencie La Unión

Stany Zjednoczone:
 Santa Rosa – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Pima
 Santa Rosa – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sonoma
 Santa Rosa – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Guadalupe
 Santa Rosa – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Cameron
 Santa Rosa – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Starr
 hrabstwo Santa Rosa (ang. Santa Rosa County) – w stanie Floryda
 Santa Rosa Island – wyspa u wybrzeży Kalifornii 

Urugwaj:
 Santa Rosa – miasto w departamencie Canelones

Zobacz też 
 Sainte-Rose